Absolute Beginners peut faire référence à :
 Absolute Beginners, titre original du roman Les Blancs-becs de l'auteur britannique Colin MacInnes publié en 1959 ;
 Absolute Beginners, chanson du groupe britannique The Jam sortie en 1981 ;
 Absolute Beginners, film réalisé par Julien Temple sorti en 1986, inspiré du roman de Colin MacInnes ;
 Absolute Beginners, chanson de David Bowie extraite de la bande originale du film de Julien Temple.

Absolute Beginner peut faire référence à :
 Absolute Beginner, premier nom du groupe de rap allemand Beginner formé en 1991.